Лох-Ли́вен ():

 Лох-Ливен — озеро в Шотландии, округ Перт-энд-Кинросс.
 замок Лохливен на острове в одноимённом озере.
 Лох-Ливен — фьорд на западном побережье Шотландии, округ Хайленд.
 Лох-Ливен — озеро в Канаде, в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
 Лох-Ливен — деревня в Канаде, названная в честь одноимённого озера.
 Лох-Ливен — озеро в США.

См. также 
 Ливен (значения)